Domenico Scala ist der Name folgender Personen:

* Domenico Scala (Kameramann) (1903–1989), italienischer Kameramann 
 Domenico Scala (Manager) (* 1965), schweizerisch-italienischer Manager und Fußballfunktionär